Мичиген Сити има више значења:
 Мичиген Сити (Индијана)
 Мичиген Сити (Северна Дакота)